Autonoom systeem (computernetwerk), een deelnetwerk van het internet met een eigen routeringsagenda
Autonoom systeem (wiskunde), een systeem van gewone differentiaalvergelijkingen dat niet afhangt van een onafhankelijke variabele